Linthal steht für verschiedene Orte:

 ehemalige politische Gemeinde Linthal GL im Kanton Glarus, Schweiz, seit dem 1. Januar 2011 Teil der Gemeinde Glarus Süd
 Gemeinde Linthal (Haut-Rhin) im Département Haut-Rhin, Frankreich